Дехейвен — фамилия, известные носители:

 Дехейвен, Картер (1886—1977) — американский актёр.
 Дехейвен, Глория (1925—2016) — американская актриса и певица.
 Дехейвен, Флора Паркер (1883—1950) — американская актриса кино.